Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1948. godinu je ponovno osvojio Hajduk iz Splita.

Ljestvica

Izvori 
Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.

1948.